Пресиденте Карденас има више значења:

 Пресиденте Карденас, Виља Карденас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пресиденте Карденас, Мисаел Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику